Ю́ношеская ли́га УЕФА 2013/14 — первый сезон клубного футбольного турнира, организованном УЕФА для игроков в возрасте 19 лет и младше. 

Победителем турнира стала испанская «Барселона» обыгравшая в финале португальскую «Бенфику» со счётом 0:3.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2013/14 представлены национальные лиги следующих стран: Германия, Испания и Англия — по 4 команды, Италия — 3, Португалия, Россия и Франция — по 2, Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Нидерланды, Румыния, Турция, Украина, Чехия, Швейцария, Шотландия — по 1.

Группы

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф 
В плей-офф победитель определяется по итогам одного матча, в случае ничьей серия пенальти последует сразу по окончании основного времени.

1/8 финала 

|}
 Победители групп против команд, занявших вторые места
 Победители групп играют дома
 Представители одной ассоциации не могут встретиться на этой стадии
 Представители одной группы не могут встретиться на этой стадии

1/4 финала 

|}
 Слепой жребий
 Домашняя команда определяется жребием

1/2 финала 

|}

Финал 

|}
Финальный матч состоялся на стадионе «Коловрэ» в Ньоне (Швейцария).

Примечания 

Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Юношеская лига УЕФА